Aberth ist der Familienname folgender Personen:

 John Aberth (* 1963), US-amerikanischer Historiker
 Josef Aberth (* 1930), deutscher DBD-Funktionär, MdV